Stejskal, přechýlená varianta Stejskalová, je původem slovo označující muže, který si často "na něco stýskal". Je to 84. nejrozšířenější příjmení v ČR.

Toto příjmení nosí více různých osobností:

 Bohuš Stejskal (1896–1955) – divadelní režisér
 Dalibor Stejskal (1936–2011) – český lékař
 David Stejskal, vícero nositelů, viz rozcestník
 František Stejskal (rozcestník), vícero nositelů, viz rozcestník
 Ivana Stejskalová – česká herečka
 Jan Stejskal (rozcestník), vícero nositelů, viz rozcestník
 Jaroslav Stejskal (1878–1945) – československý politik a poslanec
 Jaroslav Stejskal (chemik) (* 1949) – český chemik zabývající se elektricky vodivými polymery
 Jarýk Stejskal (* 1949) – československý a později slovenský horolezec
 Josef Stejskal, vícero nositelů, viz rozcestník
 Karel Stejskal (1931-2014) – český historik umění a publicista
 Klára Stejskalová – česká rozhlasová redaktorka
 Květoslava Stejskalová (* 1966) – česká chemička
 Ladislav Stejskal, vícero nositelů, viz rozcestník
 Marie Stejskalová, vícero nositelek, viz rozcestník
 Marie Steyskalová (1862-1928) – organizátorka ženského sociálního hnutí na Moravě
 Martin Stejskal (sládek) (1816-1885) – zakladatel smíchovského pivovaru, poslanec
 Martin Stejskal (* 1944) – český malíř
 Michaela Stejskalová (* 1987) – česká basketbalistka
 Patrik Stejskal – český hokejista
 Petr Stejskal (* 1963) – český fotbalista
 Stanislav Stejskal (fotbalista) (1910–?) – český atlet a fotbalista
 Václav Stejskal (1851–1934) – český námořník, cestovatel a mykolog
 Václav Stejskal (1922–1986) – český literární historik a kritik

Reference 

Česká příjmení